Damallsvenskan 1997 i fotboll spelades 19 april-25 oktober 1997. Serien hade 22 omgångar. Lag 10-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Slutställning säsongen 1997

Källor

Fotboll i Sverige 1997
1997
Fotbollssäsongen 1997